Livo bezeichnet:

 Livo (Lombardei), ein Ort in der Lombardei
 Livo (Trentino), ein Ort in der italienischen Provinz Trient
 Livø, eine dänische Insel
 LIVO, die Abkürzung für eine Liquiditätsplanung mit einem Vollständigen Finanzplan

LIVO